Emily puede referirse a:

 Emily (nombre)

Personas
Emily Dickinson, poeta estadounidense.
Emily Osment, actriz, cantautora y actriz de voz estadounidense. 
Emily Bett Rickards, actriz canadiense.
Emily Blunt, actriz británica-estadounidense.
 Emily Bloom, modelo ucraniana.
Emily Watson, actriz británica de teatro, cine y televisión.
Emily Brontë, escritora británica.
Emily Kinney, actriz, compositora y cantante estadounidense.
Emily Browning, actriz y cantante australiana.
Emily Mortimer, actriz británica.
Emily Procter, actriz estadounidense.
Emily VanCamp, actriz canadiense.
Emily Pelloe, naturalista, botánica y artista australiana.
Emily Sunstein, biógrafa, escritora y activista social estadounidense.
Emily Stowe, primera médica de Canadá. 
Emily Murphy, jurista, escritora y activista por los derechos de la mujer canadiense. 
Emily Perkins, actriz canadiense.
Emily Skinner, actriz estadounidense.
Emily Seebohm, nadadora australiana.
Emily Wilding Davison, activista británica.
Emily Deschanel, actriz estadounidense.
Emily Carr, artista y escritora canadiense. 
Emily Barclay, actriz británica.
Emily Symons, actriz australiana.
Emily Ratajkowski, actriz y modelo británico-estadounidense. 
Emily Kuroda, actriz estadounidense.  
Emily Addison, actriz porno y modelo estadounidense.
Emily Robison, cantante y compositora estadounidense 
Emily Wickersham, actriz estadounidense.

Personajes
Emily Fields, personaje ficticio de la serie de libros Pretty Little Liars. 
Emily Sloane, personaje ficticio de la serie Alias.
Emily the Strange, personaje ficticio.

Otros
Emily (obra de teatro), monólogo teatral en un acto de William Luce.
Huracán Emily (2005), huracán de la Temporada de huracanes en el Atlántico de 2005.
Tormenta tropical Emily (2011), ciclón tropical de la temporada de huracanes de 2011. 
Emily, la de Luna Nueva, serie de novelas, escrita por Lucy Maud Montgomery.
Emily, lejos de casa, libro de Lucy Maud Montgomery.
Rosa Emily, cultivar de rosa.
Emily in Wonderland, episodio de la serie de televisión norteamericana Gilmore Girls.
Emily (Minnesota), ciudad estadounidense de Minnesota. 
Emily Owens, M.D., serie estadounidense de drama médico.